Свет:

 Свет — в современной науке: одна из форм электромагнитного поля, в том числе — воспринимаемая зрением.
 Свет онтологически — в едином, совокупном рассмотрении: в философии и религии, в науковедении и теории познания, эпистемологии (гносеология), искусстве и музыке.
 Свет — архаичный синоним слова «мир», полноценно присутствующий в живом русском языке: «семь чудес света», «вышел в свет», «тот свет», «край света» (ср., например ), «стороны света», Старый Свет — Новый Свет.
 Свет — социальное понятие, «светское общество» — не религиозное, «высший свет» — элита (ср.: «светское государство»; «полусвет»).

Фамилия 
 Свет, Матея (род. 1968) — словенская горнолыжница.
 Свет, Яков Михайлович (1911—1987) — советский писатель, автор работ по истории географических открытий.

Населённые пункты 
 Свет — хутор в Крымском районе Краснодарского края.
 Свет — посёлок в Инзенском районе Ульяновской области.
 Свет — разъезд в Инзенском районе Ульяновской области.
 Свет — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Свет — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области, упразднён в 2003 г.

Железнодорожный пункт 
 Свет — железнодорожный разъезд Куйбышевской железной дороги.

Периодические издания 
 Свѣтъ — литературная и общественная еженедельная газета, издававшаяся в Закарпатской Украине в 1867—1871 годах.
 «Свет» — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета правого направления, выходившая в Санкт-Петербурге с 1882 по 1917 годы.
 «Свет» — газета, издававшаяся в Харбине в 1919—1924 гг.
 «Свет» — газета, издававшаяся в Уилкс-Барре в 1897-1991 гг.

См. также 

 
 
 
 
 Тот свет
 
 Свит
 
 Коммуна Свет

Примечания